Maurice Rapin, médecin et directeur du service de réanimation au centre hospitalier universitaire Henri-Mondor ;  
 Maurice Rapin, un sculpteur français du  ;  
 Maurice Rapin, un peintre français du .

Références